La Sto Records è un'etichetta discografica indipendente fondata nel 2017 dal rapper italiano Ghali.

Nel 2016, dopo aver reso disponibile il singolo Ninna nanna, lo stesso rapper ha deciso di creare una propria etichetta discografica affinché potesse distribuire le proprie pubblicazioni. Nel 2017 hanno firmato per l'etichetta artisti come Capo Plaza, il beatmaker Ava, Johnny Marsiglia e Big Jojo. Nel 2021 anche Axell ha firmato per l'etichetta.

Pubblicazioni 
 2017 – Ghali – Album
 2017 – Ghali – Lunga vita a Sto
 2018 – Capo Plaza – 20
 2018 – Johnny Marsiglia & Big Jojo – Storie
 2019 – Capo Plaza, Ava & Shiva – Holly & Benji
 2020 – Ghali – DNA
 2022 – Ghali – Sensazione Ultra

Note

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche italiane